Gun (englisch für Schusswaffe) steht für:

 Gun (Computerspiel), Videospiel von Activision
 Gun (englische Band), ehemalige englische Rockband
 Gun (schottische Band), schottische Rockband
 Gun (Japan), ehemalige Verwaltungseinheit in Japan
 Gun (Schiff), ehemaliges Frachtdampfschiff aus Schweden, wurde im Zweiten Weltkrieg versenkt
 weiblicher schwedischer Vorname, siehe Gun (Vorname)
 eine Verwaltungseinheit in Südkorea (entspricht ungefähr einem Landkreis), siehe Verwaltungsgliederung Südkoreas#Weitere Unterteilung

Gun ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric van der Gun (* 1979), niederländischer Fußballspieler
 Katharine Gun (* 1974), Übersetzerin im Dienst des britischen Government Communications Headquarters (GCHQ)
 Kirill Andrejewitsch Gun (1898–1983), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler
 Nerin E. Gun (1920–1987), türkisch-US-amerikanischer Journalist
 Sydney Gun-Munro (1916–2007), Politiker im Karibikstaat St. Vincent und die Grenadinen

GUN steht als Abkürzung für:
 GUN (Rapper), deutscher Rapper
 GUN Records, ein zu Sony BMG gehöriges Plattenlabel

GUN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (für Gunzenhausen)

Siehe auch:
 Gunn

Gun